Teschendorf è il nome delle seguenti località:

Teschendorf – frazione della città di Wittingen (Bassa Sassonia)
 Teschendorf – frazione della città di Burg Stargard (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Teschendorf – frazione del comune di Broderstorf (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Teschendorf – frazione del comune di Löwenberger Land (Brandeburgo)